Red Heat est le titre original de plusieurs films :

 Double Détente (1988), film réalisé par Walter Hill, avec Arnold Schwarzenegger et James Belushi ;
 Chaleur rouge (1985), film réalisé par Robert Collector, avec Linda Blair et Sylvia Kristel.